Dīzān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dūzān, ort, Lorestan, 
 Dīzrān, ort, Yazd, 
 Dīzīcheh, ort, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar